Horvátország
 Bresztovác, falu és község, Pozsega-Szlavónia megyében

 Románia
Bresztovác, Aga falu régi neve Temes megyében

 Szerbia
Bresztovác, Beresztóc falu régi magyar neve Pancsova községben, a Dél-bánsági körzetben